A discografia de singles da cantora e atriz americana Cher consiste em 73 singles oficiais, vinte singles promocionais e onze outras lançamentos. Para a discografia de álbuns de Cher, veja Discografia de Cher. Cher tem dezoito singles número um nas paradas gerais da revista Billboard. Segundo a RIAA, ela tem seis singles certificados ouro e um single certificado platina nos Estados Unidos.

Singles

Com Sonny

Solo

Singles
Cher